Broń:
 Tomahawk – rodzaj broni podobnej do siekierki
 pociski manewrujące:
 BGM-109 Tomahawk – pierwowzór amerykańskiego pocisku manewrującego (nie występujący dziś w służbie operacyjnej);
 BGM-109G GLCM – wersja pocisku Tomahawk wystrzeliwana z wyrzutni lądowej, wyposażona w głowicę nuklearną (wycofana ze służby);
 UGM-109 Tomahawk – pierwsza z dwóch wersji Tomahawk SLCM, pozostająca w służbie operacyjnej, wystrzeliwana z okrętów podwodnych;
 RGM-109 Tomahawk – wersja pocisku Tomahawk SLCM, wystrzeliwana z okrętów nawodnych. Pozostaje w służbie czynnej;

Miejscowości w USA:
 Tomahawk – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Lincoln
 Tomahawk – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Lincoln
 Tomahawk (ang. Tomahawk Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Searcy
 Tomahawk (ang. Tomahawk Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Lincoln

Muzyka:
 Tomahawk – polska grupa muzyczna
 Tomahawk – grupa muzyczna Mike’a Pattona

Technologia i transport:
 Tomahawk – kodowa nazwa interfejsu Pop-Port telefonów komórkowych firmy Nokia.
 Tomahawk – program komputerowy.
 Tomahawk – firma zajmująca się wydawaniem gier komputerowych
 Dodge Tomahawk – nowoczesny motocykl z 2003 r.